Amerikai Egyesült Államok
 Waldo (Alabama)
 Waldo (Arkansas)
 Waldo (Florida)
 Waldo (Kansas)
 Waldo (Kansas City)
 Waldo (Kentucky)
 Waldo (Maine)
 Waldo (Missouri)
 Waldo (Ohio)
 Waldo (Oregon)
 Waldo (Új-Mexikó)
 Waldo (Wisconsin)
 Waldo megye, Maine
 Kanada
 Waldo (Brit Columbia)